Ширманов  — фамилия, .

Известные носители 
 Ширманов, Виктор Михайлович — солист ансамбля песни и пляски, заслуженный артист России (1993)

Примечания